Христина Мария Беркхаут (, 1893—1932) — нидерландская учёная- и фитопатолог, ученица Йоханны Вестердейк.

Биография 
Родилась в городе Маланг в Голландской Ост-Индии (современная Индонезия) 13 июля 1893 года.

В 1923 году защитила диссертацию доктора философии в лаборатории Вилли-Коммелин-Схолтен в Барне под руководством Йоханны Вестердейк. В диссертации пересмотрела систематику сложнейших в систематическом отношении родов Monilia, Oidium, Oospora и Torula. Впервые обосновала самостоятельность рода Candida, основываясь на микроморфологических и культуральных характеристиках.

Уже во время подготовки диссертации у Беркхаут обострились проблемы со здоровьем. Умерла 18 ноября 1932 года в Гааге.

Некоторые научные публикации

Грибы, названные именем Х. Беркхаут 
  —

Примечания

Литература 
 

Фитопатологи